Институт современного искусства — как правило, художественная организация (чаще всего в виде музеев):

 Институт современного искусства — в Бостоне.
 Институт современного искусства — в Лондоне.
 Институт современного искусства — в Майами.
 Институт современного искусства — частное высшее учебное заведение в Москве, открытое в 1992 году.
 Институт современного искусства — в Портленде.
 Институт современного искусства — в Филадельфии.

См. также 
 Галерея современного искусства
 Музей современного искусства
 Центр современного искусства